Ростовский электровозоремонтный завод (РЭРЗ, входит в Группу компаний «ЛокоТех») —  одно из старейших российских предприятий железнодорожной отрасли. Предприятие занимает третье место по объему ремонта в отрасли. В настоящее время завод осуществляет средний и капитальный ремонт электровозов, ремонт линейного оборудования (тяговых двигателей, вспомогательных машин, мотор-компрессоров, тяговых трансформаторов, главных выключателей, контроллеров, токоприемников), а также выпускает продукцию механообрабатывающего производства.

История 
В 1872 году акционерное общество Владикавказской дороги приобрело земельный участок площадью 25 десятин в долине реки Темерник для постройки станции и ремонтных мастерских. 3 мая 1874 года Главные мастерские Владикавказской железной дороги были введены в действие.
Завод ремонтировал паровозы серий Су, Э, паровоз Л и др. После войны во второй половине 1940-х годов завод пришлось восстанавливать заново, этим занимались заключённые Гулага.

На территории завода установлен паровоз-памятник, а также имеется памятник работникам завода, павшим во время Великой Отечественной войны.

На здании проходной установлены несколько мемориальных досок в честь различных исторических событий, связанных с деятельностью завода.

Деятельность 
Завод ремонтирует электровозы серий ВЛ80С, ВЛ80Т, ЭП10,  тяговые агрегаты ОПЭ1, ОПЭ1АМ. Ранее завод ремонтировал электровозы ВЛ60, ВЛ60К, ВЛ80К, ВЛ80Р, ВЛ82, ВЛ82М, ВЛ85, ЧС4, ЧС4Т, паровозы.

Адрес предприятия: 344001, Ростов-на-Дону, проспект Ставского, 1/5.

Перспективы развития 
Наблюдается положительная динамика в объемах производства.
 
В 2018 году планируется ремонт локомотивов в количестве 25 единиц в месяц.

Качество продукции 
Продукция завода сертифицирована аккредитованным органом по сертификации ФБУ «РС ФЖТ» на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава». На текущий момент завод имеет действующие сертификаты соответствия:  

№ TC RU C-RU.ЖТ02.В.00581 (ось локомотивная чистовая 8ТН.205.813). Система менеджмента бизнеса завода с 2013 года сертифицирована аккредитованным органом по сертификации AFNOR Certification на соответствие требованиям международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS и международного стандарта ISO 9001:2008, ежегодно проходит подтверждение действия сертификатов в ходе инспекционных аудитов, в 2015 году успешно пройдена ресертификация. На текущий момент завод имеет действующие сертификаты соответствия:
№ 2013/53424.3 по требованиям IRIS;
№ 2012/51418.2

Примечания

Ссылки 
 http://www.zdrm-rerz.ru/
 
 

Локомотиворемонтные предприятия
Предприятия Ростова-на-Дону
Появились в 1874 году
Желдорреммаш
Стройки ГУЛАГа